Levison est un patronyme porté notamment par :

 Harold F. Levison (1959-), planétologue américain spécialiste de la dynamique des planètes ;
 Iain Levison (1963-), écrivain américain d'origine écossaise.
 Wilhelm Levison (1876-1947), médiéviste allemand

Homonymie de patronyme